2 miejscowości w Portugalii:
 Torrão – miejscowość w gminie Alcácer do Sal
 Torrão – miejscowość w gminie Marco de Canaveses